Tapejaridae (Tapejaridi) je bila porodica pterodaktiloidnih pterosaura koji su živjeli tijekom perioda rane krede. Njezini pripadnici nastanjivali su današnji Brazil i Kinu, u kojoj su pronađeni najprimitivniji rodovi, što ukazuje na njihovo azijsko porijeklo.

Opis 

Tapejaridae su bili maleni do srednje veliki pterosauri s nekoliko jedinstvenih zajedničkih osobina, uglavnom vezanih za lubanju. Većina tapejarida imala je koštanu krestu, koja je počinjala od njuške (uglavnom formirana od premaksilarnih kostiju i vrha gornje čeljusti). Kod nekih je vrsta ta kresta podržavala još veću krestu od mekšeg, vlaknastog tkiva, koja se protezala natrag duž ostatka lubanje. Tapejaride također karakterizira veliki fenestra nasoantorbitais, glavni otvor na lubanji, ispred očiju, koji se kod te porodice proteže duž barem polovine cijele lubanje. Očne šupline su im bile malene i kruškastog oblika . Istraživanja neurocraniuma tapejarida pokazala su da su oni imali izuzetno dobar vid, bolji od ostalih pterosaura, te su se vjerojatno oslanjali isključivo na njega pri lovu ili interakciji s drugim pripadnicima svoje vrste. Tapejaridi su također imali neobično malen rameni pojas, koji se nalazio nisko na torzu, zbog čega je izgledalo gotovo kao da im krila izviruju iz trbuha, a ne leđa (slično suvremenim zrakoplovima).

Klasifikacija

Taksonomija 
Moguće je da se Tapejaridae sastoji od dvije potporodice: Tapejarinae ("Huaxiapterus" corollatus, Sinopterus, Tapejara, Tupandactylus i Europejara) i Thalassodrominae (Thalassodromeus i Tupuxuara). Neka istraživanja, poput onog koje su proveli Lü i kolege (2008.), pokazala su da su talasodromini u bližem srodstvu s Azhdarchidae nego tapejaridima, te su ih svrstala u vlastitu porodicu (koja se ponekada naziva Tupuxuaridae, iako je prvobitni naziv bio Thalassodrominae). U barem jednom istraživanju zaključeno je da porodica Chaoyangopteridae, koja se često smatra bližom ajdarkidima, zapravo predstavlja liniju unutar Tapejaridae, te je u bližem srodstvu s tapejarinima nego s talasodrominima. Felipe Pinheiro i kolege (2011.) su iz tog razloga reklasificirali tu skupinu kao potporodicu unutar Tapejaridae (Chaoyangopterinae).
 Porodica Tapejaridae
 Potporodica Chaoyangopterinae?
 Chaoyangopterus
 Eoazhdarcho?
 Eopteranodon?
 Jidapterus
 Shenzhoupterus
 Potporodica Tapejarinae
 "Huaxiapterus"
 Sinopterus
 Tapejara
 Tupandactylus
 Europejara
 Potporodica Thalassodrominae?
 Thalassodromeus
 Tupuxuara

Filogenija 
Točno međusobno srodstvo tapejarida i njihovo srodstvo s drugim pterosaurima povijesno je nejasno. Različita su istraživanja proizvela znatno različite kladograme (porodična stabla). Također je nejasno koji su pterosauri zaista pripadali porodici Tapejaridae; neki su istraživači zaključili da su Thalassodrominae i Chaoyangopterinae pripadnici te porodice, dok su druga istraživanja pokazala da su oni u bližem srodstvu s ajdarkidima (u kladusu Neoazhdarchia). Neka istraživanja čak su i otvorila mogućnost da su "tapejaridi" zapravo parafiletični, tj. da ne formiraju prirodnu grupu, već predstavljaju sekvencijalne grane evolutivnog stabla koje vode prema naprednijim neoajdarkidima. Dolje su predstavljena dva alternativna kladograma: prvi, kojeg su 2011. predstavili Felipe Pinheiro i kolege, prikazuje tapejaride kao monofiletičan kladus u koji spadaju talasodromini i kaojangopterini. Drugi, kojeg su 2006. predstavili Dave Martill i Darren Naish, prikazuje ih kao parafiletičan kladus.

Izvori 

Pterosauri